Чарнас — фамилия:

 Чарнас, Раполас (1900—1926) — деятель коммунистического движения Литвы.
 Чарнас, Сюзи Макки (1939—2023) — американская писательница.